Андрю Стивън Родик () е американски тенисист, прекратил кариерата си през 2012 г. През 2003 г. на 21-вия си рожден ден побеждава Хуан Карлос Фереро на финала, печели Откритото първенство на САЩ и става №1 при мъжете. Това е единствената му титла от Голям шлем, макар че достига до финал още 4 пъти – три пъти на Уимбълдън и още веднъж на Откритото първенство на САЩ. И четирите пъти губи от Роджър Федерер. Негов треньор е Лари Стефанки. Той и Федерер са единствените тенисисти, които от 2002 до 2010 са непрекъснато в първата десетка на Световната ранглиста. Родик е известен с изключително бързите си и мощни сервиси, до 2011 година на него принадлежи рекорда за най-бързия сервис – 155 mph или 249.5 km/h, като бие собствения си рекорд три пъти. Той участва в купа Дейвис от 2001 до 2009 година като спомага за победата и спечелването на купата от отбора на САЩ през 2007 година, след като САЩ не са я печелили от 1995 година.

На Откритото първенство на САЩ през 2012 година Анди Родик обявява оттеглянето си от активна спортна дейност.

Биография 
Роден е в Омаха, майка му Бланш е бивша учителка, ръководи фондацията „Анди Родик“ (за защита на деца в неравностойно положение, основана през 2002 година), а баща му Джери е бизнесмен. Има двама по-големи братя – Лоурън и Джон, които също играят тенис, но не са толкова популярни като брат си. Анди се запалва по тениса, когато в САЩ се провежда Купа Дейвис – неофициалното отборно първенство за мъже. Тогава той наблюдава мач на Пийт Сампрас. Анди е на 9 години, когато започва да играе тенис и не след дълго става №1 при юношите. Успехите му продължават, когато се прехвърля при мъжете.

Името на Родик се свързва с няколко романтични връзки като Парис Хилтън, Менди Мор и Мария Шарапова, но от 2009 година той е женен за модела и актриса Бруклин Декър.

Екипировка 
Анди Родик използва продуктите на следните фирми, за което има сключени договори с рекламна цел:
 Ролекс (Rolex)
 Лексъс (Lexus)
 SAP AG
 Америкън Експрес (American Express)
 Лакост (Lacoste)

Класиране в ранглистата в края на годината

Външни препратки 
  Официален уебсайт 
 
  Профил в ATP
  Списък с участия за Купа Дейвис

Източници 

Американски тенисисти
Родени в Омаха